Adolf Heusinger (1897-1982), général allemand de la Seconde Guerre mondiale ;
 Hans-Joachim Heusinger (1925-2019), homme politique est-allemand ;
 Jakob Friedrich Heusinger (1719-1778), philologue allemand ;
 Johann Michael Heusinger (1690-1751), philologue allemand ;
 Karl Friedrich Heusinger (1792-1883), pathologiste allemand.